Jump (), JUMP или Джамп может означать:
  — линейка журналов издательства Shueisha, куда входят такие издания, как: Jump Square, Weekly Shonen Jump и V Jump.
 JUMP (JUMP Math; Junior Undiscovered Math Prodigies) — некоммерческая организация, продвигающая одноимённую программу обучения математике.
 Джамп — приставка, означающая более быстрое и резкое исполнение музыкальных произведений:
 Джамп-блюз — поджанр блюза, для которого характерны высокая скорость исполнения, малый состав исполнителей и наличие духовых инструментов.
 Джамп-ап — стиль жанра в драм-н-бейс музыке.
 Джамп — отчество:
 Кэннон, Энни Джамп

СМИ 
 Jump (линейка журналов Shueisha) ( — Janpu) — линия журналов манги, созданных Shueisha.
 Jump (мюзикл) — корейский комедийный театральный спектакль с участием боевых искусств, акробатики и танцевальных движений.

Музыка 
 Jump5 — американская подростковая христианская поп-группа, существовавшая в 2000-х годах.

Песни 
 Jump (песня Girls Aloud) — сингл британской поп-группы «Girls Aloud» 2003 года.
 Jump (песня Мадонны) — сингл американской поп-певицы Мадонны 2006 года.
 Jump (песня Van Halen) — сингл американской рок-группы Van Halen 1984 года.
 Jump (песня Kris Kross) — сингл американской рок-группы Kris Kross 1992 года; 8 недель занимал первое место в Billboard Hot 100.

Альбомы 
  — альбом гитариста , выпущенный Muse в 1989 году.
  — первый альбом женской группы Djumbo, выпущен 9 мая 2005 года.

Наука и техника 
  (в англ. произносится как «Jump») — набор компьютерных программ для статистического анализа, разработанный подразделением JMP Института SAS.

См. также 
 Прыжок